krusta – twarda zewnętrzna warstwa owocnika u niektórych grzybów
 krusta – zlodowaciała warstewka na śniegu
 krusta – krucha wierzchnia warstwa produktów smażonych, wcześniej panierowanych lub obtoczonych w mące.